ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК «Роснефть».

Штаб-квартира компании расположена в городе Сызрань, Самарской области.

В марте 1939 года, на XVIII съезде ВКП(б), было принято решение о создании нефтеперегонного завода в Сызрани мощностью
1 млн. тонн в год. Здесь и своё сырьё, и идеальные условия для транспортировки (крупная
водная артерия и железнодорожный узел). И уже в апреле 1939 года начались
подготовительные работы, а 13 мая утверждён генплан предприятия.

Завод введён в эксплуатацию в 1942 году.

В 1993 году завод был преобразован в акционерное общество открытого типа.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 относится к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду,  вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов.

Собственники и руководство 
26 сентября 2016 года пост гендиректора Сызранского НПЗ занял Игорь Геннадьевич Кузьмин
10 мая 2007 года в ходе распродажи активов обанкротившегося ЮКОСа 100 % акций предприятия в составе Лота № 11 было продано ООО «Нефть-Актив», аффилированной с нефтяной компанией ПАО НК «Роснефть».

Предприятие сегодня 
Мощность НПЗ составляет 8,9 млн т. (65,1 млн барр.) нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть (добываемую Юганскнефтегазом), а также нефть, добываемую Компанией в Самарской области (Самаранефтегаз). Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив, каталитического и 
термического крекинга, изомеризации, битумную и газофракционную 
установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая 
высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум. 

В 2015 году завод полностью перешёл на выпуск товарной продукции экологического стандарта Евро-5.

Продолжается строительство комплекса каталитического крекинга (FCC), пуск которого позволит предприятию увеличить глубину переработки до 77,5%.

Строительство 
Сызранского НПЗ началось до Великой Отечественной войны, а первая партия нефтепродуктов была произведена в 1942 году. В начале 1970-х годов мощности завода были расширены и модернизированы: мощность по первичной 
переработке нефти выросла на 40%, мощности по гидроочистке и 
производству битума увеличились более чем на 70%.

В 2013 г. на Сызранском НПЗ было переработано 6,88 млн т. нефти, что на 
3% больше, чем в 2012 г., и произведено 6,55 млн т. товарной продукции. 
Глубина переработки составила 67,23%. Освоен выпуск бензина и дизельного
топлива класса «Евро-5».

Основные показатели работы Сызранского НПЗ

Деятельность 
Основным видом деятельности является переработка давальческой нефти.

См. также 
 ОАО НК «Роснефть»
 Распродажа активов ЮКОСа

Примечания

Ссылки 
 Страница компании на сайте группы Роснефть

Нефтеперерабатывающие заводы России
Предприятия нефтяной промышленности СССР
Компании Самарской области
Компании Сызрани
Роснефть
Экономика Сызрани
ЮКОС